Il doppio del torneo di tennis Mercedes Cup 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Pieter Aldrich e Danie Visser che hanno battuto in finale Per Henricsson e Nicklas Utgren 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Pieter Aldrich /  Danie Visser (Campioni)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (quarti di finale)
 Petr Korda /  Tomáš Šmíd (semifinali)
 Gustavo Luza /  Udo Riglewski (secondo turno)

 Goran Ivanišević /  Javier Sánchez (secondo turno)
 Jeremy Bates /  Wally Masur (quarti di finale)
 Charles Beckman /  Luke Jensen (secondo turno)
 Michael Mortensen /  Tom Nijssen (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mercedes Cup 1990